Shin’ichi Watanabe (reżyser)
 Shin’ichi Watanabe (snowboardzista)